Храм иконы Божией Матери «Одигитрия» — название православных храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Одигитрия».

Обиходные названия: Одигитриевская церковь, церковь Одигитрии, Одигитриевский собор.

 Церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» — в Аграфеновке.
 Одигитриевская церковь — в Барнауле.
 Церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» — в Городенце, Тульская область.
 Церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» — в Заплавской.
 Церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» — в Карпово-Обрывском.
 Церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» — в Крымском.
 Церковь Богородицы Одигитрии — в Мушутиште.
 Церковь Одигитрии — в Пскове.
 Церковь Одигитрии — в Ростове.

См. также 
 Храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия»